Sport : l'échauffement consiste à effectuer des exercices de faible difficulté, destinés à mettre le corps en condition pour une activité sportive intense (mise en condition des muscles, étirements, etc.).
Physique : état de tout corps dont la température augmente.
En mécanique, un échauffement peut provoquer une détérioration des pièces, d'où la nécessité d'un système de refroidissement.
Réchauffement climatique
 Dans Le psychodrame classique, humaniste de Moreno, l'échauffement est la première phase de la mise en action d'une situation : ce moment de prise de contact avec soi et avec les autres membres du groupe, ce moment d'apprivoisement du thème ou de la situation qui pourrait être traité.
 Dans le domaine de la scierie, de la charpente et de la menuiserie l'échauffement du bois est également nommé échauffure.